Allemaal Familie (TROS), een tv-format waarin bekende Nederlanders en hun onbekende verwanten centraal stonden
 Allemaal Familie (2015), een tv-format over zakenfamilies
 Allemaal Familie (2017), een Vlaamse langspeelfilm van Dries Vos